Эмир Хусейн, — военный и государственный деятель, правитель Мавераннахра, носил титул эмира, так как не имел ханских или шахских корней.

Родословная 
Дата его рождения неизвестна. По некоторым источникам, он был сыном эмира Мусли, сына эмира Казагана и приходился ему внуком. Поэтому его можно отнести к роду Тбиат (Ббиат), к племени которому принадлежал его могущественный дед. У него была единокровная сестра — Ульджай-туркан ага, которая в 1356 году становится женой его близкого друга и соратника — Тимура.

Борьба за трон (до 1361 года) 

После смерти деда Хусейна — эмира Казагана (1358), на трон Мавераннахра садится его сын — Абдулла, однако его правление оказывается недолгим. Его в конце-концов убивают. После этого страна погружается в анархию. Для Могол-хана Туглук-Тимура образовалась благодатная почва и он захватил Мавераннахр. Хусейн со ставкой в Балхе восстает против Туглук-Тимура, и терпит в 1360 году от него поражение в сражении и отступает в Кабул. Тимур, после захвата Кеша, переходит на сторону Могол-хана, но после назначения Ильяс-Ходжи правителем Мавераннахра, отношения новой власти и Тимура портятся. Поэтому Тамерлан примыкает к своему старому другу и товарищу Хусейну, который, после поражения, скрывался от мести Туглук-Тимура. Совместными усилиями они захватывают Бадахшан.

Период скитаний (1361—1364) 

Во время второго похода Тоглук-Тимура в Мавераннахр (1361) Хусейн вновь оказался на положении беглеца. Вскоре возле колодца в туркменской степи к нему присоединился и Тамерлан. Против них был послан конный отряд могольского хана численностью в 1000 всадников. После стычки от отряда Хусейна и Тамерлана из 60 человек осталось лишь семеро (включая Ульджай-туркан ага), из которых трое хорасанцев вскоре сбежали. Лошадь Хусейна в стычке была ранена и он пересел на коня жены. По прошествии некоторого времени, спасшись от рук моголов, друзья попадают в плен к туркменам Али-бека Джаникурбани и оказываются "в совершенно темной комнату, полной блох". Эмиров решили продать в рабство иранским купцам и их посадили в яму. Пленники просидели там 62 дня, до того времени, как брат Алибека — Мухаммад Джан-Курбаны, не приказал их отпустить. Чтобы хоть как-то окупить своё ожидание, Алибек не отдает дары, присланные его братом в подарок эмирам, а вручает им старую лошадь и больного верблюда. В очередной раз эмиры уговорились разделиться. Хусейн отправился поправить свои силы в Балх, а Тимур отправляется на родину, где останавливается у своей старшей сестры Кутлук Туркан ага. Но его ждало разоблачение и бегство в Афганистан к Хусейну. 

В 1362 году Хусейн и Тимур во главе отряда в 1000 всадников поступают на службу к правителю Сеистана. В 1363 году там происходит сражение между отрядом Хусейна и Тимура против врагов правителя Сеистана — Малика Кутбиддина, во время которого Тимур получает тяжелейшие ранения, вследствие которых его и прозывают «хромым». Сражение оба эмира проигрывают и отступают в Баглан. Однако здесь против них действует Аджуни - сын Беккичика (могольского регента Мавераннахра). В Баглане Хусейн находит поддержку в среде хазарейцев и барласов, которые выражали недовольство моголами. Из Баглана Хусейн распространяет свою власть и на Балх. 

В битве у Каменного моста в 1363 году Тамерлан и Хусейн удачно противостоят моголам. В 1364 году в районе Шахрисабза они одерживают победу над сыном Туглук-Тимура — Ильяс-Ходжой, оставленного правителем Мавераннахра. Илйас-Ходжа, Беккичик-бек, Искандар Оглан, Хамид-бек и Юсуф Ходжа-бек попали в плен. В смятении его войска бежали, Тимуру и Хусейну удается использовать отступление моголов и они захватывают Самарканд и сажают на престол Кабул-шаха из рода Чагатаидов.

Первый период правления Самаркандом (1364—1365) 

Эта победа проделывает первую трещину в отношениях эмиров. Хусейн берёт управление в свои руки, так как его происхождение было выше, чем у Тимура. Последний становится его правой рукой. Всё это заставляет понять друзей, что отныне они соперники. Туглук-Тимур умирает в 1363 году, и ему наследует его сын — Ильяс-Ходжа оглан. Как только он узнает об захвате Самарканда, Ильяс-ходжа начинает собирать армию и в 1365 году он идет на Самарканд. Хусейн и Тимур принимают решение выйти из города и дать бой. Он случается на рассвете 22 мая 1365 года под Чиназом. Сражение вошло в историю как «Грязевая битва». У Тимура и Хусейна было немного шансов отстоять родную землю, поскольку у армии Ильяс-Ходжи были превосходящие силы. Во время сражения пошёл ливень, воинам трудно было даже взглянуть вперёд, а лошади вязли в грязи. Несмотря на это, войска Тимура стали одерживать победу на своем фланге, в решающий момент он просил помощи у Хусейна, чтобы добить противника. Однако на этой почве у них произошёл конфликт, и Хусейн не только не помог, но и отступил. Это и предрешило исход сражения. Понеся потери более десяти тысяч воинов, Тимур и Хусейн вынуждены были отойти на другой берег реки Сырдарьи.

Осада Самарканда 
Однако Ильяс-Ходже не удалось взять их ставку — Самарканд. После поражения правителей оборону города взяли на себя Сербедары, или «висельники». Они считали своим долгом борьбу против монголов и кочевого образа жизни. Для них лучшей участью было — повеситься, чем терпеть врагов. Их главы — Маулана-заде, учитель медресе, Абу Бакр, хлопкочистельщик и стрелок Мирзо Хурдаки Бухари умело организовали защиту и отбили город у монголов. Окончательно добитый мором лошадей, Ильяс-Ходжа отступил от города.

Второй период правления Самаркандом (1366—1370) 

Новости о победе сербедаров быстро настигли Тимура и Хусейна. Они выступили и после зимовки на пастбищах Кашкадарьи и Амударьи эмиры подошли к городу и разбили лагерь в месте, известном как Канигуль. К тому времени в Самарканде установилось народное правление. Имущество богатых слоев населения было конфисковано, поэтому они обратились к Хусейну и Тимуру за помощью. Эмиры договорились выступить против сербедаров — они заманили их добрыми речами на переговоры, где весной 1366 года войска Хусейна и Тимура подавили восстание, казнив сербедарских вождей, но по приказу Тамерлана оставили в живых лидера сербедаров — Мавлана-заде. Причиной его заступничества было оправдаться и завоевать любовь жителей города. Таким образом Хусейна, вершившего остальной суд, заклеймили как угнетателя. В очередной раз начались трения между эмирами, которые начинали разрастаться. После захвата власти в городе, Хусейн вновь стал Верховным эмиром Мавераннахра, а Тимур — его правой рукой. Вскоре после этого, Хусейн, стремившийся пошатнуть положение Тимура, обложил огромным налогом его сторонников, ссылаясь на прежние долги. После битвы в грязи (1365 года) все они остались практически без средств, и не имея возможности оплатить этот налог они обратились к Тимуру. Тот решил повернуть ситуацию в свою сторону и оплатил долги из своих ресурсов. Показательно, что в качестве уплаты, кроме всего прочего, Тимур послал Хусейну украшения своей любимой жены, и сестры эмира — Ульджай-туркан ага. Хусейн признал эти драгоценности, но назад не отдал. Узнав об этом, народ признал и заклеймил его ещё и подлым скупцом. Соратники Хусейна, вследствие таких событий стали переходить на сторону Тимура. В итоге интриги и раздоры вылились в открытый конфликт между бывшими соратниками и друзьями. Единственная сдерживающая эту борьбу сила была любимая жена Тимура и сестра Хусейна. Но в 1367 году она умирает, тем падал единственный бастион, сдерживающий войну за власть между эмирами.

Период 1366—1370 
В следующие четыре года Хусейн то воевал с Тимуром, то мирился с ним и боролся против врагов, но прежних отношений уже не было. Хусейн постепенно набрал силу и утвердил свою власть по всему Мавераннахру. Видя, что преимущество на стороне Хусейна, Тимур отправляется в Хорасан. Не сидя там «сложа руки» он начинает программу по настраиванию Моголистанских эмиров к нападению на Мавераннахр. Почуяв угрозу извне, Хусейн, пересилив себя, заключает союз с Тимуром. Оба уверяли друг друга в прежних дружеских чувствах и преданности исламу, Тимур получил назад Кашкадарью. Однако обещанного нападения не состоялось, так как в это время в Моголистане трон узурпировал Камар ад-Дин, убив Ильяс-Ходжу. 

В 1368 году Хусейн начал укреплять свои позиции в родном ему Балх, где приступил к строительству цитадели. В 1369 году Хусейн воевал с правителями Бадахшана. Чтобы раз и навсегда устранить соперника Хусейн послал Тимуру приглашение на встречу в ущелье Чакчак для подписания мирного договора, а в качестве доказательства своих дружественных намерений обещал поклясться на Коране. Отправившись на встречу, Тимур на всякий случай взял с собой двести воинов, Хусейн же привёл тысячу своих воинов и по этой причине встреча не состоялась. Тимур об этом случае вспоминает:
«Я послал эмиру Хусейну письмо с тюркским бейтом такого содержания:
Кто обмануть меня намерен, Сам ляжет в землю, я уверен. Коварство проявив своё, Он сам погибнет от него.
Когда мое письмо дошло до эмира Хусейна, он был крайне смущен и просил прощения, но во второй раз я ему не поверил». 

В определенный момент Тимур возглавил оппозицию и в 1370 году он выступил на юг в Балх. Он прошёл через местность от ущелья Бузгалахана до современного кишлака Дербент (Дарбанд), называемую «Железными Воротами», к Термезу на Амударье. Передовыми частями его войск командовали Суюргатмиш-оглан, Али Муайяд и Хусейн Барлас. На подходе к селению Бийя на встречу войску выдвинулся Барак — предводитель Андхудских сайиндов, и вручил ему литавры и знамя верховной власти. На пути к Балху к Тимуру присоединились прибывший из Каркары Джаку барлас со своим войском и эмир Кайхосров из Хутталяна, а на другом берегу реки также присоединились эмир Зинда Чашм из Шибиргана, хазарийцы из Хульма и Бадахшана Мухаммадшах. Узнав про это, многие воины эмира Хусейна покинули его.

Сражение в Балхе 

Город к тому времени был окружен и после ожесточенного сражения в стенах были проделаны бреши. Битва продолжалась до полуночи и возобновилась на следующее утро. 10 апреля 1370 года Балх пал. Хусейн, зная о том, что какой-либо надежды не осталось, из цитадели послал весть Тимуру, прося его выпустить из города, предполагая отправиться в паломничество в Мекку. Тимур согласился на эти условия, при добровольной сдаче он обещал сохранить Хусейну жизнь. Но боясь предательства и не доверяя Тимуру, Хусейн не явился в лагерь врага, а спрятался в минарете. Там его нашёл случайный прохожий. Хусейн отдал свой перстень ему и взял с него клятву, что тот не выдадет его Тимуру. Свидетель принял подарок, заверил Хусейна и донес на него Тамерлану. Увидев, что его ищут, Хусейн бросился в один из домов, стоявших неподалеку, но его обнаружили по краю одеяния, случайно оставшегося снаружи.

Плен и курултай 
После сражения Тимур созвал курултай и туда привели Хусейна. Вспоминая их совместные испытания и попранную дружбу Тимур прослезился. Судьбу Хусейна решили на этом курултае, при этом победитель заявил, что не станет нарушать данное слово и не убьет Хусейна. Однако, когда Кайхосров Хаттулян потребовал право убийства Хусейна, Тимур промолчал. На курултае согласились с тем, что Кайхосров имел на это право по причине кровной мести, так как незадолго до этого Хусейн убил брата Кайхосрова — Кайкубада. Таким образом Тимур убрал последнюю помеху в полноправном обладании Мавераннахром.

Убийство 
Хусейна зарезал Кайхосров Хаттулян по праву кровной мести недалеко от Балха. 

Два сына Хусейна, после его смерти, были сожжены, а их прах был развеян по ветру. Остальные союзники побежденного бежали в Индию. Крепость Балх была разорена и разрушена, а дворец превращен в щебень. На том же курултае к Тимуру привели гарем и слуг Хусейна, вместе с сокровищами, которые тот скопил. Все имущество, включая женщин и слуг было роздано. Тимур для себя отобрал в жены Сарай-мульк ханым, ставшую впоследствии его главной женой и благодаря которой он получал титул «Гурган». Кроме неё он взял в жены Ислам ага, дочь Хизр Ясаури и его жены Тагай-туркан хатун из одной из семей Каракитаи и Улус ага, дочь Баян Сулдуза. Также он женил своих соратников: Кайхосрову Хаттулану он отдал чингизидку Севинч-бек Кутлуг, дочь Тармаширин хана, а Джаку Барласу отдал Адиль-мульк ага из семьи Хаттулян, дочь Ганзал Судуна.

Примечания

Литература 
 Хильда Хукхэм «Властитель семи созвездий» 1995, Ташкент, издательство «Адолат».
 Ибн Арабшах История эмира Тимура = Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур. — 2-е изд. — Ташкент: Институт истории народов Средней Азии имени Махпират, 2007.
 Стенли Лэн-Пуль. «Мусульманские династии». Издательская фирма «Восточная литература» РАН, издательская группа «Муравей», перевод с английского с примечаниями В. В. Бартольда.
 «Уложение Тимура» Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент. Перевод с персидского Хамидуллы Караматова, под научной редакцией Б. Ахмедова, автор предисловия, примечаний и комментариев Б. Ахмедов.
 Му‘изз ал-ансаб (Прославляющее генеалогии). Введение, перевод с персидского языка, примечания, подготовка факсимиле к изданию Ш. Х. Вахидова. // История Казахстана в персидских источниках. Т. 3. Алматы: Дайк-Пресс, 2006
 The Legendary Biographies of Tamerlane. By Ron Sela. Palgrave Macmillan, October 1999 ISBN 978-0-312-22451-6, ISBN 0-312-22451-6,
5 1/2 x 8 1/4 inches, 592 pages,
 Tamerlane: sword of Islam, conqueror of the world By Justin Marozzi. 480 pages, Da Capo Press; First American Edition edition (February 27, 2006), ISBN 030681465X ISBN 978-0306814655
 Women in the Medieval Islamic World, edited by Gavin R. G. Hambly Author:Edited by Guity Nashat and Lois Beck, Pub Date: 2003 Pages: 272 pages
 Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, edited by Guity Nashat, Lois Beck. Palgrave Macmillan, October 1999 ISBN 978-0-312-22451-6, ISBN 0-312-22451-6, 5 1/2 x 8 1/4 inches, 592 pages
 The state under Timur: a study in empire building, Syed Jamaluddin — 1995—191 Publisher: South Asia Books (August 1995) ISBN 999540611X ISBN 978-9995406110
 Domesticity and Power in the Early Mughal World, By Ruby Lal Author Ruby Lal, Edition: illustrated, Publisher:Cambridge University Press, 2005, ISBN 0521850223, ISBN 9780521850223, Length — 260 pages
 Four Studies on the History of Central Asia, Volume 1, By Vasilij Vladimirovič Bartold, Translated by T. Minorsky, Publisher:Brill Archive, 1956, Length:183 pages
 The Cambridge History of Iran, Volume 6, edited by Peter Jackson, Lawrence Lockhart Hardcover: 1120 pages, Publisher: Cambridge University Press (February 28, 1986), ISBN 0521200946, ISBN 978-0521200943
 The Mughal Empire, By John F. Richards Paperback: 340 pages, Publisher: Cambridge University Press (January 26, 1996), ISBN 0521566037, ISBN 978-0521566032
 Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture, Volume 3, edited by Oleg Grabar, Author: Estelle Whelan, Publication: The Journal of the American Oriental Society (Refereed), Date: July 1, 1998, Publisher: American Oriental Society, Volume: 118, Issue: 3, Page: 421(2)
 Power, Politics and Religion in Timurid Iran, by Beatrice Forbes Manz, Hardcover: 336 pages, Publisher: Cambridge University Press (April 9, 2007), ISBN 0521865476, ISBN 978-0521865470
 Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture, edited by Gülru Necipoğlu,Publisher:BRILL, 1995, ISBN 9004103147, ISBN 9789004103146, Length: 117 pages
 Islamic culture, Volume 56, Marmaduke William Pickthall, Muhammad Asad, Islamic Culture Board — 1982 — Publisher: Islamic Culture Board, 1982,Original from: the University of Virginia, Digitized: 24 Apr 2009
 Administration law and justice in medieval I, Raj Kumar — 2000—282 pages — Publisher:Anmol Publications Pvt. Ltd., 2000,Original from the University of Michigan, Digitized:17 Oct 2008, ISBN 8126103906, ISBN 9788126103904, Length:282 pages
 The state under Timur: a study in empire building, by Syed Jamaluddin, Publisher: South Asia Books (August 1995), ISBN 999540611X, ISBN 978-9995406110
 Imperial Identity in Mughal Empire: Memory and Dynastic Politics in Early Modern Central Asia, by Lisa Balabanlilar
 Imaging Sound: An Ethnomusicological Study of Music, Art, and Culture in Mughal India, by Bonnie C. Wade
 March of Central Asia, By Ram Rahul
 A History of the Moghuls of Central Asia: The Tarikh-I-Rashidi, By Mirza Muhammad Haidar Dughlt, N. Elias, E. Denison Ross